Крезьє́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Пуатьє, 37 км на південний схід від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Крезьєр, Ла-Батай i Тію було приєднано до муніципалітету Шеф-Бутонн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки

Посилання 
 Крезьєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Крезьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр